Stevan Todorović ist der Name folgender Personen:

* Stevan Todorović (Maler) (1832–1925), serbischer Maler 
 Stevan Todorović (Polizeibeamter) (1957–2006), bosnisch-serbischer Polizeibeamter und verurteilter Kriegsverbrecher